Снафф (от  «нюхательный табак») — многозначный термин:
 Снафф — видеозапись настоящего убийства человека, сделанная с целью последующего распространения для развлекательных целей.
 Снафф — фильм Алехандро Аменабара.
 Снафф — роман Чака Паланика.
 Snuff — 39-я книга цикла «Плоский мир» Терри Пратчетта.
 Snuff — песня американской метал группы «Slipknot».
  — британская музыкальная группа.
 S.N.U.F.F. — роман Виктора Пелевина, изданный в декабре 2011 года.
 Snuff 102 — фильм аргентинского режиссёра Мариано Пералта.
 S.N.U.F.F. — сингл российской рок-группы «Louna».

См. также